

Pessoas
Paulo Barros – músico português
Paulo Barros – carnavalesco brasileiro
Paulo Barros – basquetebolista angolano
Paulo Maria Barros – professor angolano

Desambiguações de antropônimos